Lopholiodes är ett släkte av kvalster. Lopholiodes ingår i familjen Pheroliodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Lopholiodes